Balham puede referirse a:

 Balham (Ardenas), Francia
 Balham (Londres), Inglaterra